Олексинка — река в России, протекает в Кологривском районе Костромской области. Устье реки находится в 261 км по левому берегу реки Унжа. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки расположен в лесу в 7 км к северо-востоку от Кологрива. Течёт на юго-запад. Верхнее течение проходит по лесу, нижнее — по городу Кологрив, в черте которого Олексинка впадает в Унжу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000015433
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001543
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Кологривского района
Притоки Унжи (приток Волги)